Населені пункти в Чехії:

 Будеч (Ждяр-над-Сазавою)
 Будеч (Їндржіхув Градець)